Картон — різновид пакувального матеріалу, що йде на виготовлення тари.
 Картон — підсобний великоформатний малюнок (іноді розфарбований), що виконується в розмірі майбутнього твору фрескового живопису, мозаїки, вітражу, гобелену.

Багатозначні терміни